

Cinema
 Georgia – film diretto da Ben Lewin del 1988
 Georgia – film diretto da Ulu Grosbard del 1995

Geografia
Canada
 Stretto di Georgia – stretto marino dell'America settentrionale
Georgia
 Georgia o Repubblica Democratica di Georgia – Stato caucasico repubblicano esistito tra il 1918 e il 1921
 Georgia o Repubblica Socialista Sovietica di Georgia – Stato caucasico repubblicano parte dell'Unione Sovietica esistito tra il 1921 e il 1991
 Georgia – Stato repubblicano del Caucaso meridionale
Georgia orientale
Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi
 Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi –  territorio britannico d'oltremare situato nell'Oceano Atlantico meridionale
 Georgia del Sud – isola dell'Oceano Atlantico meridionale
Isole Salomone
 Nuova Georgia – arcipelago della provincia Occidentale delle isole Salomone
 Nuova Georgia – isola maggiore della provincia Occidentale delle isole Salomone
Regno Unito
 Georgia – località di Towednack della Cornovaglia, in Inghilterra
Stati Uniti d'America
 Provincia della Georgia – colonia inglese dell'America del Nord esistita tra il 1732 e il 1776
 Georgia – Stato federato degli Stati Uniti d'America
 Georgia – area non incorporata nella contea di Lawrence dell'Indiana
 Georgia – area non incorporata nella contea di Cherry del Nebraska
 Georgia – area non incorporata nella contea di Monmouth del New Jersey
 Georgia – comune nella contea di Franklin del Vermont

Informatica
 Georgia – carattere serif della Microsoft

Musica
 Georgia – brano di Boz Scaggs, dall'album Silk Degrees del 1976
 Georgia – brano di Elton John, dall'album A Single Man del 1978
 Georgia – brano degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, dall'album Architecture & Morality del 1981
 Georgia – brano di Carolyn Dawn Johnson, dall'album Room with a View del 2000
 Georgia – brano degli Hanson, dall'album The Walk del 2007
 Georgia – brano di Cee Lo Green, dall'album The Lady Killer del 2010
 Georgia – singolo di Vance Joy, inserito nell'album Dream Your Life Away del 2014
 Georgia – brano di Brittany Howard, dall'album Jaime del 2019

Onomastica
 Georgia – forma inglese del nome proprio di persona italiano femminile Giorgia

Altro
 Georgia – cantante e produttrice discografica britannica
 359 Georgia – asteroide della fascia principale
 Georgia – personaggio della serie televisiva Pokémon
 Georgia bipinnata – pianta della famiglia Asteraceae
 Georgia-Pacific – azienda statunitense con sede ad Atlanta, attiva nel settore della cellulosa, carta e prodotti correlati

Pagine correlate
Giorgia
Georgina
USS Georgia